Arcidiocesi di Birmingham – arcidiocesi cattolica nel Regno Unito, fino al 1911 diocesi di Birmingham
 Diocesi di Birmingham – diocesi anglicana nel Regno Unito 
 Diocesi di Birmingham – diocesi cattolica negli Stati Uniti d'America